Tore Marino ima više značenja:
 Tore Marino (Kjeti)
 Tore Marino (Vibo Valencija)